Jack Skille (né le  à Madison, Wisconsin aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il joua quelques saisons dans l'équipe nationale de développement des États-Unis de hockey avant de rejoindre les rangs des Badgers de l'Université du Wisconsin. Il y joua deux saisons avant de signer un premier contrat professionnel au terme de la saison 2006-2007. Il joua alors ses premières parties professionnelles avec les Admirals de Norfolk dans la Ligue américaine de hockey.

Il débuta la saison suivante avec les IceHogs de Rockford de la LAH. Il joua toutefois 16 parties dans la Ligue nationale de hockey avec les Blackhawks de Chicago. En 2008-2009, il ne réussit pas à se tailler un poste permanent à Chicago n'y jouant que huit partie.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
2009-2010 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'équipe planète/États-Unis.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 ||USA Hockey ||U-17 ||33 ||14 ||10 ||24 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 ||USA Hockey ||NAHL ||28 ||11 ||9 ||20 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||USA Hockey ||U-18 ||26 ||9 ||11 ||20 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 ||USA Hockey ||NAHL ||16 ||6 ||11 ||17 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Badgers du Wisconsin ||NCAA ||41 ||13 ||8 ||21 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 ||Badgers du Wisconsin ||NCAA ||26 ||8 ||10 ||18 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||9 ||4 ||4 ||8 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|2007-2008 ||IceHogs de Rockford ||LAH ||59 ||16 ||18 ||34 ||44 ||12 ||2 ||1 ||3 ||6
|-
|2007-2008 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||16 ||3 ||2 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 ||IceHogs de Rockford ||LAH ||58 ||20 ||25 ||45 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||8 ||1 ||0 ||1 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 ||IceHogs de Rockford ||LAH ||63 ||23 ||26 ||49 ||50 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2009-2010 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||6 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||49 ||7 ||10 ||17 || 25||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Panthers de la Floride || LNH|| 13|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Panthers de la Floride || LNH || 46|| 4|| 6|| 10|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Rosenborg IHK || GET-ligaen || 9|| 6|| 6|| 12|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Panthers de la Floride || LNH ||40 ||3 ||9 ||12 ||11|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||16 ||4 ||0 ||4 || 6|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2013-2014 || Falcons de Springfield || LAH ||22 ||13 ||11 ||24 || 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 45 || 6 || 2 || 8 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Avalanche du Colorado || LNH || 74 || 8 || 6 || 14 || 11 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Canucks de Vancouver || LNH || 55 || 5 || 4 || 9 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Minsk || KHL || 41 || 11 || 14 || 25 || 68 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Genève-Servette HC || LNA || 23 || 5 || 5 || 10 || 16 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

| 368 || 43 || 41 || 84 || 118 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0

Internationales 

|2004 ||align="left"| États-Unis U18 ||align="left"| Championnat du monde - de 18 ans || 6 || 1 || 1 || 2 || 4 ||align="left"| Médaille d'argent
|- 
|2005 ||align="left"| États-Unis U18 ||align="left"| Championnat du monde - de 18 ans || 6 || 1 || 3 || 4 || 8 ||align="left"| Médaille d'or
|-
|2006 ||align="left"| États-Unis U20 ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 2 || 0 || 2 || 4 ||align="left"| position
|- 
|2007 ||align="left"| États-Unis U20 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 1 || 5 || 6 || 14 ||align="left"| Médaille de bronze
|-
|2011 || align=left| || align=left|Championnat du monde || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || align=left| position

Notes et références 

Naissance en mai 1987
Naissance à Madison (Wisconsin)
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du Genève-Servette Hockey Club